«Крусе́йдерс» () — североирландский футбольный клуб из города Белфаст. Клуб основан в 1898 году, домашние матчи проводит на стадионе «Сивью». Пятикратный чемпион Северной Ирландии и трёхкратный обладатель Кубка страны.

История 
Начиная с 1967 года «Крусейдерс» 13 раз подряд вылетали в первых же раундах еврокубков, не одержав ни одной победы в 26 матчах. Особо можно отметить разгром 0:11 в гостях от бухарестского «Динамо» в розыгрыше Кубка чемпионов 1973/74.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы 2015/15 североирландский клуб наконец смог одержать и первую победу и пройти в следующий раунд: дважды был обыгран литовский «Экранас» (3:1 и 2:1).

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2015/16 команда встречалась с эстонским чемпионом «Левадия» (0:0; 1:1), а во втором раунде — с албанским «Скендербеу», которому проиграл по сумме двух матчей (1:4; 3:2).

Став чемпионом Северной Ирландии в сезоне 2017/18, Крусейдерс спустя год отсутствия вернулся в Лигу чемпионов, начав своё выступление с первого квалификационного раунда. На этой стадии клубу достался постоянный чемпион Болгарии «Лудогорец». Оба матча завершились поражением с общим счётом 0:9 и вылетом команды из турнира.

Достижения 
 Чемпион Северной Ирландии (7) : 1972/73, 1975/76, 1994/95, 1996/97, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка Северной Ирландии (5) : 1966/67, 1967/68, 2008/09, 2018/19, 2021/22
 Обладатель Кубка лиги (1): 1996/97

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
  Гарет Маколи
  Дерек Спенс
  Барри Хантер

Текущий состав 
по состоянию на сезон 2019/2020

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Белфаста